Breviks kyrka kan syfta på:
Breviks kyrka, Lidingö – en kyrka på Lidingö
Breviks kyrka, Karlsborg – en kyrka utanför Karlsborg
Breviks kyrka, Porsgrunn – en kyrka i Brevik i Norge